Lovell är ett efternamn.

Personer med namnet
 Bernard Lovell (1913–2012), en brittisk astronom
 Francis Lovell (1454–1487)?, en av Rikard III:s anhängare
 Guillermo Lovell (1918–1967), en argentinsk boxare
 John Lovell (1967–), en amerikansk seglare
 Jim Lovell (1928–), en amerikansk testpilot och astronaut
 Pedro Lovell (1945–), en argentinsk före detta tungviktsboxare
 Richard Lovell Edgeworth (1744–1817), en irländsk politiker, författare och uppfinnare
 Santiago Lovell (1912–1966), en argentinsk boxare
 Thomas Lovell Beddoes (18031849), en brittisk poet
 Tilda Lovell (1972–), en svensk konstnär